«Маленькая Баба-Яга» — диафильм в двух частях по мотивам одноимённого произведения Отфрида Пройслера.

Сюжет 
В диафильме, как и в мультфильме в юмористической, а иногда и в сатирической форме рассказывается о приключениях Маленькой Колдуньи, которая при помощи своих волшебных умений борется со злом, нарушая тем самым «кодекс чести» ведьм, за что и подвергается преследованиям со стороны своей злой мачехи Румпумпель — главной ведьмы.

При помощи своего ручного мудрого ворона Абрахаса Маленькая колдунья постигает все премудрости колдовского дела, помогает своему двоюродному брату Томасу и своей двоюродной сестре Врони, и наказывает основное зло — уничтожает собрание ведьм, принимающих у неё экзамен по колдовскому мастерству.

Отличия от книги 
Диафильм, в отличие от книги, укорочен:
 Отсутствуют эпизоды с маленькой цветочницей, вызыванием дождя, бурей, объезживанием метлы, снеговиком и лесным карнавалом.
 В диафильме трон, на котором восседает Главная ведьма, сделан из дырявой вазы, а в книге — из печных ухватов.
 В диафильме возчик, кроме того, что побит, теряет всю одежду. В книге он был просто побит и вёз несколько бочек, а не две.
 В диафильме на празднике стрелков стреляют из луков в мишень, а в книге — из ружей по фигуре деревянного орла.
 В отличие от диафильма, в книге ведьмы были просто лишены волшебной силы.
 Эпизод с лесничим происходит зимой, в книге — летом или осенью. Кроме того, в диафильме героиня встречает старушек только один раз, тогда как в книге была ещё и глава о вызывании бури.
 Эпизод с Томасом и Врони происходит в весеннюю или летнюю пятницу, а в книге — в зимнюю.
 В книге сказано, что быка зовут Корбиниан, а в диафильме его зовут Нолик. Кроме того, в диафильме был не бык, а бычок.

Тексты читали 
 Светлана Харлап — Маленькая Колдунья
 Виктор Проскурин — ворон Абрахас
 Юрий Маляров — ворон Кракс, брат Абрахаса
 Евгений Леонов — лесничий/продавец в магазине/старшина стрелков/возчик пива
 Миша Зусман — Томас
 Аня Монетова — Врони
 Маргарита Корабельникова — мачеха Румпумпель/ведьмы
 Клара Румянова — 1-я старушка
 Людмила Гнилова — 2-я старушка
 Василий Ливанов — от автора

Ссылки 
 «Маленькая Баба-Яга» (диафильм) на youtube.com
 Диафильм «Маленькая Баба-Яга» на diamaniaki

Диафильмы СССР
Союзмультфильм
Экранизации произведений Отфрида Пройслера